UK Championship 1982, Coral UK Championship, var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 20 november och 4 december 1982 i Preston, England.

Terry Griffiths vann sin första och enda UK Championship-titel i karriären, genom att slå Alex Higgins i finalen. Griffiths låg under med 13-15 med bara tre frames kvar att spela, han vände och vann dessa tre frames och matchen med 16-15.

Griffiths blev därmed den andre i historien, efter Steve Davis, att vinna alla de tre stora turneringarna inom snooker: VM, UK Championship och Masters. Även Alex Higgins skulle komma att ansluta till detta exklusiva sällskap året därpå, då han vann UK Championship.

Resultat

Huvudturnering

Kval 
Kvalet till huvudturneringen avgjordes i två omgångar. Sammanlagt 40 spelare gjorde upp om 16 platser i huvudturneringen. Matcherna spelades i bäst-av-17 frames.

Källor

Referenser

Externa länkar 
Snooker Database

Snookersäsongen 1982/1983
1982
1982 i Storbritannien